Höllentalgraben ist ein Name von Gewässern und Tälern:

 Höllentalgraben (Ach), rechter Zufluss der Ach oder Schelklinger Aach zwischen Schelklingen und dem Stadtteil Weiler von Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Höllentalgraben (Gaisbach), linker Talgraben zum Gaisbach (zur Weißache, zum Inn) nahe der Walleralm, Gemeinde Scheffau am Wilden Kaiser, Bezirk Kufstein, Tirol
 Höllentalgraben (Krebsbach), linker Zufluss des Krebsbachs (zum Schwarzbach) an der Pulvermühle von Neckarbischofsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Höllental